VLC — аббревиатура.

 VLC (Visible light communication) — технология передачи данных по оптическому каналу в диапазоне видимого света.
 VLC — медиапроигрыватель (программный продукт) компании VideoLAN.